Jméno Branišov nese více sídel:
 Branišov (okres České Budějovice) – obec v okrese České Budějovice

…a částí obcí:
 Branišov (Chyšky) – část obce Chyšky v okrese Písek
 Branišov (Kdyně) – část obce Kdyně v okrese Domažlice
 Branišov (Podmoklany) – část obce Podmoklany v okrese Havlíčkův Brod
 Branišov (Toužim) – část obce Toužim v okrese Karlovy Vary
 Branišov (Ústí) – část obce Ústí v okrese Jihlava
 Branišov (Vyskytná) – část obce Vyskytná v okrese Pelhřimov
 Branišov (Zdíkov) – část obce Zdíkov v okrese Prachatice
 Branišov (Zvole) – část obce Zvole v okrese Žďár nad Sázavou

Externí odkazy